Samuil  – forma bulgara e russa del nome proprio di persona italiano maschile Samuele
Samuil  – comune della Regione di Razgrad (Bulgaria)
Samuele di Bulgaria  – zar di Bulgaria

Pagine correlate
Samuel
Samuele (disambigua)